Иваниха — топоним в России:
 Иваниха — деревня в Сокольском районе Вологодской области;
 Иваниха — деревня в Родниковском районе Ивановской области;
 Иваниха — деревня в Пучежском районе Ивановской области;
 Иваниха (бывший Каменниковский сельсовет) — деревня в Юрьевецком районе Ивановской области, входит в Михайловское сельское поселение;
 Иваниха (бывший Михайловский сельсовет) — деревня в Юрьевецком районе Ивановской области, входит в Михайловское сельское поселение;
 Иваниха — село в Перелюбском районе Саратовской области.